Lennard est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Frank Lennard (1892-1973), homme politique canadien en Ontario
 (1570-1616), baron et homme politique anglais
 (né en 1964), professeur britannique de littérature
 (mort en 1615), homme politique anglais

Prénom
 (né en 1995), joueur américain de basket-ball
 (1915-1984), acteur anglais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom